Die Stintartigen (Osmeriformes (Gr.: osme = schlechter Geruch + Lat.: forma = Gestalt)) sind eine Ordnung der Echten Knochenfische (Teleostei). Sie leben auf der Nordhemisphäre der Erde sowie in Neuseeland, Tasmanien, im Südosten Australiens und auf den Chatham-Inseln in kühlen und gemäßigten Regionen im Brack- und Süßwasser, einige Arten auch zeitweise im Meer. Nur wenige Arten aus der Familie Salangidae kommen auch in tropischen Gebieten vor. Mit Ausnahme des Europäischen Stints (Osmerus eperlanus) und möglicherweise ein oder zwei Salangiden-Arten laichen alle Stintartigen in Süßgewässern.

Merkmale 
Stintartige sind schlanke, langgestreckte Fische und werden 5 bis 40 Zentimeter lang. Der hintere Teil des Vomer ist kurz. Basisphenoid und Orbitosphenoid (zwei Schädelknochen) fehlen. Zähne auf dem Mesopterygoid, einem Knochen zwischen Pterygoid (Flügelbein) und Metapterygoid, sind reduziert. Eine Fettflosse kann vorhanden sein oder fehlen. Die Schuppen sind ohne konzentrische Wachstumsringe.

Äußere Systematik 
Die Stintartigen wurden früher zusammen mit den Lachsartigen (Salmoniformes), der früher zu den Stintartigen gezählten Ordnung der Goldlachsartigen (Argentiniformes) und den Hechtartigen (Esociformes) in die Unterkohorte Protacanthopterygii gestellt. Neuen Untersuchungen zufolge sind sie allerdings die Schwestergruppe der Maulstachler (Stomiiformes), einer Ordnung teilweise bizarr aussehender Tiefseefische. Sie werden deshalb in der jüngsten Revision der Knochenfischsystematik aus den Protacanthopterygii ausgegliedert und bilden stattdessen mit den Maulstachlern die Unterkohorte der Stomiati.

Phylogenetische Stellung der Stintartigen:

Innere Systematik 
Die Stintartigen gliedern sich in zwei Unterordnungen, vier Familien, 14 Gattungen und etwa 40 Arten. Die ehemalige Unterordnung Argentinoidei (mit der die Stintartigen den bei jeweils mehreren Arten auftretenden Gurkengeruch gemeinsam haben), die Familie der Galaxien und der westaustralische Salamanderfisch werden heute in eigenständigen Ordnungen geführt (Argentiniformes, Galaxiiformes und Lepidogalaxiiformes), so dass nur noch vier Familien bei den Stintartigen verblieben.

 Unterordnung Osmeroidei
 Familie Stinte (Osmeridae)
 Familie Ayu (Plecoglossidae)
 Familie Salangidae
 Unterordnung Retropinnoidei
 Familie Neuseelandlachse (Retropinnidae)

Stammesgeschichte 
Die carnivore und marine Gattung Spaniodon aus der späten Kreide ist möglicherweise der älteste stintartige Fisch. Die rezente Gattung Osmerus ist schon aus dem Miozän fossil überliefert, Mallotus erst aus dem Pleistozän.

Gefährdungssituation 
Die Weltnaturschutzunion IUCN führt 5 Arten der Ordnung Stintartige in der Roten Liste gefährdeter Arten. Hier wird die Art Hypomesus transpacificus als stark gefährdet (Endangered) bezeichnet, weitere 3 Arten werden als nicht gefährdet (Least Concern) gesehen und eine Art wird mangels ausreichender Daten (Data Deficient) nicht bewertet.

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. 4th edition. John Wiley & Sons, Hoboken NJ u. a. 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Einzelnachweise

Weblinks